Het WTA-tennistoernooi van Berlijn (officieel EuroCard Ladies German Open) van 2002 vond plaats van 6 tot en met 12 mei 2002 in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het was de 33e editie van het toernooi in het open tijdperk. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Voor dit toernooi hadden vijftien speelsters uit de top 20 zich ingeschreven.

Titelverdedigster Amélie Mauresmo was het zevende reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daar liet zij verstek gaan, wegens een verrekte nekspier.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Jennifer Capriati bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het vijfde reekshoofd, Justine Henin uit België, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Amerikaanse Serena Williams in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Henin wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Berlijn op haar naam te schrij­ven. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 182.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kim Clijsters was het tweede reekshoofd, en kreeg daardoor een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloor evenwel haar openingspartij in de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Els Callens en Meghann Shaughnessy hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. De Belgische Callens speelde samen met Chanda Rubin uit de Verenigde Staten, met wie zij het achtste reekshoofd vormde – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door het eerste reekshoofd, Black/Lichovtseva. De Amerikaanse Shaughnessy en Magdalena Maleeva uit Bulgarije kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Jelena Lichovtseva, bereikte de halve finale. Daarin verloren zij van de latere winnaressen.

Het als zesde geplaatste duo Jelena Dementjeva en Janette Husárová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Daniela Hantuchová en Arantxa Sánchez Vicario in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Slowaakse Husárová had daar­naast tien eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Russin Dementjeva geen.

Het Nederlandse team Kristie Boogert en Miriam Oremans bereikte de tweede ronde. Datzelfde geldt voor de Nederlandse Caroline Vis en Française Alexandra Fusai.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Berlijn 2002
Berlijn